Santley ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Santley (1834–1922), englischer Opern- und Oratoriensänger (Bariton)
 Joseph Santley (1889–1971), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent